Квітень — четвертий місяць року.

Фільми 
 «Квітень» — радянський грузинський короткометражний фільм Отара Іоселіані.
 «Квітень» — польський кінофільм, режисер Вітольд Лесевич.
 «Квітень» — італійський фільм режисера Нанні Моретті.
 «Квітень» — російський кінофільм 2001 року, режисерський дебют сценариста Костянтина Мурзенка.

Див. також 
 «» — британський фільм 1991 року.
 Апрель
 Ейпріл
 Квецень